Lucy peut faire référence à
 Lucy, un prénom dont la traduction française est Lucie.

Lieux et monuments

Lieux : villes de France 
C'est aussi le nom de quelques villes en France.
 Lucy : ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Montmort-Lucy.
 Lucy, commune française de la Moselle
 Lucy, commune française de la Seine-Maritime
 Lucy-le-Bocage, commune française de l'Aisne
 Lucy-le-Bois, commune française de l'Yonne
 Lucy-sur-Cure, commune française de l'Yonne
 Lucy-sur-Yonne, commune française de l'Yonne

Science 

 Lucy : surnom donné à un fossile relativement complet d'Hominidé préhistorique de l'espèce Australopithecus afarensis découvert en Éthiopie en 1974 en référence à la chanson des Beatles : Lucy in the Sky with Diamonds.
 Lucy, mission et sonde spatiale d'exploration d'astéroïdes. Référence au précédent.
 (32605) Lucy, astéroïde de la ceinture principale (pas une des cibles de la sonde).

Titres d’œuvres

Titres de films 
 Lucy, téléfilm biographique américain réalisé par Glenn Jordan (2003) sur l'actrice Lucille Ball.
 Lucy, film allemand réalisé par Henner Winckler (2006)
 Lucy, film français réalisé par Luc Besson (2014)

Titres d'albums et de chanson 
 Lucy in the Sky with Diamonds, chanson des Beatles, sorti en 1967.
 Lucy,  de Māya Sakamoto sorti en 2001
 Lucy,  de Anna Tsuchiya sorti en 2007
 Lucy, chanson de Skillet
 Lucy, bande dessinée de Philippe Thirault et Marc Malès

Patronyme 

 Arnold Lucy (1865-1945) : acteur britannique
 Robert Lucy (1923-2009) : gymnaste suisse

Pseudonyme 

 Lucy, pseudonyme de Pierre July, chef de la Résistance de la région de Dreux en Eure-et-Loir.
 Lucy : pseudonyme de l'espion pro-soviétique Rudolf Roessler (actif de 1942 à 1944) . Il est maintenant avéré qu'il travaillait seul, la notion de « réseau Lucy » n'a donc plus lieu d'être.

Divers 
 Lucy, centrale thermique - fermée en 2015 - à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). Elle fonctionnait au charbon, donc c'était une centrale thermique à flamme.
 Lucy, personnage fictif de la série télévisée Skins.
 Lucy, personnage fictif incarné par Lucille Ball dans plusieurs sitcoms américaines, dont I Love Lucy et L'Extravagante Lucy.